Überwasser heißen folgende geographischen Objekte:

 Überwasser (Gemeinde Ladis), Ortsteil von Ladis, Bezirk Landeck, Tirol
 Überwasser (Kastelruth), Sureghes, Fraktion von Kastelruth, bei St. Ulrich in Gröden, Südtirol
 Überwasser (Münster), ehemalige Gemeinde, deren Gebiet jetzt zu Münster gehört

Überwasser ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Überwasser (1752–1812), deutscher katholischer Theologe

Siehe auch:
 Ueberwasser
 Überwasserkirche, eine Kirche in Münster (Westfalen)
 Oberwasser